Landtagswahlkreis 76 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Georgsmarienhütte (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Land (2003)
 Landtagswahlkreis Wesermarsch (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Oldenburg I (1974 und 1978)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Barßel (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Borken I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Bottrop (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Essen II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Duisburg V (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Dinslaken (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Reichenbach (1990)